Siler chironium är en flockblommig växtart som beskrevs av Heinrich Johann Nepomuk von Crantz. Siler chironium ingår i släktet Siler och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
chironium